Прва Београдска лига у сезони 1974/75. бројала је 16 клубова. Виши степен такмичења је Београдска зона, а нижа Друга Београдска лига.
Захваљујући својим пласманима на крају сезоне 1974/75. следећи клубови су променили ранг:	
 Кнежевац из Кнежевца се као првопласирани тим Прве Београдске лиге преселио се у Београдску зону.	
 Тек, Велики Црљени и Јединство, Сурчин као најлошије пласирани тимови Прве Београдске лиге такмичење настављају у Другу Београдску лигу.

Први стрелац Прве Београдске лиге за сезону 1974/75. годину са 17 голова је Филиповић из Трудбеника, Београд<

Клубови
{| cellpadding="10" cellspacing="1" style="width:133%; background-color: fff; border: 1px solid lightgreen; vertical-align: top; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border-radius: 8px; background-repeat:no-repeat; background-position:-25px -15px;" class="globegris"   	
| bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;" |1. ДорћолБеоград 	
	
	
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|2. БудућностДобановци  	
    	
 	
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|3. ОФК ЗвездараБеоград 	
 
 	
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|4. ЖелезничарБеоград	
	
	
	
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|5. ТекВелики Црљени

	
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;" |6. ИМТНови Београд 	
   

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;" |7. КнежевацКнежевац 

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|8. ДунавацГроцка 	

|-	
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|9. БСКБорча
 	

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|10. ПолетБеоград
	

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|11. ЈединствоСурчин

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|12. ХајдукБеоград 	
	
 
	
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|13. ПалилулацКрњача 	
	

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|14. Трудбеник Београд	
	
	
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|15. ОбилићБеоград

 
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|16. РадничкиМладеновац 	
	

|}

Тим кола (јесењи део првенства)

 Голгетери Прве Београдске лиге
{| class="wikitable" style="text-align:left;" 	
|- style="background:#dcdbd6;"
|| ||Име и презиме||colspan="2"|Клуб||	
|- style="background:#c0ffc0;"
|align=right|1.||align=left |Филиповић||align=center|||Трудбеник, Београд||align=right|17 
|-	
|align=right|2.||align=left |Драгичевић||align=center||| Полет, Београд||align=right|15
|-	
|rowspan="2" align=right|3.||align=left |Халас||align=center||| Дунавац, Гроцка||rowspan="2" align=right|14
|-	
|align=left |Мајски||align=center||| ИМТ, Нови Београд
|- 	
| rowspan="1" style="text-align:right;"|5.||align=left |Ђенић||align=center||| Дунавац, Гроцка|| rowspan="1" style="text-align:right;"|13
|-	
|rowspan="2" align=right|6.||align=left |Марковић||align=center||| ИМТ, Нови Београд||rowspan="2" align=right|12
|-	
|align=left |В. Лазић||align=center||| Раднички, Младеновац

|-	
|rowspan="3" style="text-align:right;"|8.||align=left |Дамјанчевић||align=center||| Кнежевац, Кнежевац|| rowspan="3" style="text-align:right;"|11
|-	
|align=left |Ђукић||align=center||| ОФК Звездара, Београд 
|-	
|align=left |Јевтић||align=center||| Раднички, Младеновац
|-	
|rowspan="4" style="text-align:right;"|11.||align=left |Драшковић||align=center||| ОФК Звездара, Београд||rowspan="4" style="text-align:right;"|10
|-	
|align=left |Младеновић||align=center||| БСК, Борча
|-	
|align=left |Стојић||align=center||| ИМТ, Нови Београд
|-	
|align=left |Лежајић||align=center||| Будућност, Добановци
|-	
|rowspan="3" style="text-align:right;"|15.||align=left |Ђурановић||align=center||| Обилић, Београд||rowspan="3" style="text-align:right;"|9
|-	
|align=left |Радисављевић||align=center||| Раднички, Младеновац
|-	
|align=left |Маљков||align=center||| Дорћол, Београд
|-	
|align=right|...'''|| || || ||						
|}

Табела

Референце

Спољашње везе

 Фудбалски савез Београда - званични сајт	
 Списак фудбалских клубова у Србији	

Врати се на врх

Фудбалске лиге у Србији
Прва Београдска лига у фудбалу
Фудбал у 1974.
Фудбал у 1975.